Ardea se poate referi la:

Ardea (gen) – un gen de egrete
Ardea, Lazio – oraș și comună din Italia
Ardea (jurnal), jurnal ornitologic publicat de Netherlands Ornithologists' Union
The Ardea, clădire din Portland, Oregon, SUA
Lancia Ardea, mașină produsă de între anii 1939 și 1953